Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Lascelles − brytyjski arystokrata
 Jamaal Lascelles − angielski piłkarz
 James Lascelles − brytyjski muzyk i arystokrata
 Jeremy Lascelles − brytyjski arystokrata
 Sophie Amber Lascelles − brytyjska arystokratka

Osoby o tym imieniu:
 Lascelles Abercrombie − brytyjski poeta, dramaturg i krytyk
 Lascelles Oneil Brown − kanadyjski bobsleista, olimpijczyk